Turşsu – centro abitato del distretto di Gədəbəy, in Azerbaigian
 Turşsu – centro abitato del distretto di Laçın, in Azerbaigian
 Turşsu – centro abitato del distretto di Şuşa, in Azerbaigian